Plusieurs comtes d’Anjou se prénommèrent Geoffroy :
 Geoffroy  Grisegonelle, comte d'Anjou († 987)
 Geoffroy II Martel, comte d'Anjou († 1060)
 Geoffroy III, dit le Barbu, comte d'Anjou († après 1096)
 Geoffroy IV Martel, comte d'Anjou (†1106)
 Geoffroy V, dit le Bel ou Plantagenêt, comte d'Anjou (1113-1151)